Le tournoi de tennis de Durban est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1984, classée en catégorie VS Tour C1, se dispute du 23 au .

Peanut Louie remporte le simple dames. En finale, elle bat Rene Uys, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Anna Maria Fernández et Peanut Louie.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Durban
 Saison 1984 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1984
Durban
1984 en Afrique du Sud
Tennis en avril 1984